Starynia ist ein polnischer Ortsname:
 Starynia (Korsze), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Altendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Starynia (Lichnowy), Ort im Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Altenau, Kreis Marienburg/Großes Werder, Westpreußen